

Mitologia 
Comus (o Komus), nella tarda mitologia greca, è la personificazione della turbolenta baldoria alcolica notturna nota come komos.

Letteratura
Comus, sive Phagesiposia cimmeria, de luxu somnium, stravagante fantasia in prosa, con versi isolati, pubblicata a Lovanio, nel 1608, dall'umanista Erycius Puteanus (latinizzazione di Hendrik van der Putten 1574-1646)
Comus, masque di John Milton

Musica
Comus, gruppo musicale inglese

Geografia
Comus, comune francese del dipartimento dell'Aude